Ю́лия Васи́льевна Паршута (род. 23 апреля 1988, Сочи, Краснодарский край) — российская актриса кино и телевидения, певица, телеведущая, автор песен, композитор. В прошлом — участница телевизионного проекта «Фабрика звёзд» и солистка поп-группы «Инь-Ян».

Биография

Детство и юность 
Родилась 23 апреля 1988 года в городе Сочи. В 2005 году окончила школу с серебряной медалью и поступила в сочинский филиал Российского университета дружбы народов на филологический факультет.

В 2006 году завоевала главный приз на конкурсе «Хрустальная корона Москвы». Одновременно с учебой играла в КВН в составе женской сборной РУДН «Кроме шуток» и работала на телевидении Сочи, где вела рубрики «Погода+Телеконкурс» и «Прогноз погоды».

Участие в телепроектах 
В 2007 году в Сочи победила в отборочном туре всероссийского проекта «Стань виджеем MTV». Летом того же года отправилась в Москву на кастинг проекта «Фабрика звезд». Перед Юлией встал выбор: продолжить участие в проекте MTV или стать участницей седьмого сезона «Фабрики звезд». Она выбрала «Фабрику звезд», где заняла третье место.

В 2010—2013 годах участвовала в молодежном скетч-шоу «Даёшь молодёжь!» на телеканале СТС. В 2011 году Паршута приняла участие в шоу «Фабрика звезд. Возвращение».

В 2013 приняла участие во втором сезоне шоу «Один в один!» канала Россия-1. Спустя три года в 2016 году участвовала в шоу «Один в один. Битва сезонов», примерив образы Эминема, солистки группы Roxette, Бьянки, Валерии и Валерия Меладзе.

Весной 2018 года Паршута стала ведущей «Русского чарта» на ТНТ Music.

В 2021 году — участник шоу «Маска» на канале НТВ. Финалистка второго сезона шоу «Маска». Заняла третье место, выступая в костюме Змеи. Позже стала участницей проекта «Шоумаскгоон».

«Инь-Ян» 
После финала проекта «Фабрика звезд» в 2007 году приняла предложение войти в состав группы «Инь-Ян», где выступала до конца августа 2011 года. После ухода из коллектива Паршута начала сольную карьеру.

Сольная карьера 

В 2011—2012 годах Паршута училась и работала в Нью-Йорке, где проходила запись её премьерного сольного альбома. В этот период представила первую авторскую сольную песню «Здравствуй», затем вышли песни «Ты мой пароль» и «На облаках».

В 2012 году в России представила свой первый сингл «This Is My Song». Премьера одноимённого клипа состоялась на интернет-канале Vevo — Паршута стала первой русскоязычной исполнительницей, поющей на английском языке, которая начала сотрудничество с данной платформой. Режиссёром выступили сама Паршута и латвийский режиссёр Микс Озолиныш. В 2012 году также состоялся релиз трека «Камень с души».

В августе 2013 года песня попала в ротацию на радио «Европа Плюс», в это же время Паршута заключила контракт с Sony Music Entertainment и записала «Гимн лучших подружек» для проекта Lego Friends компании Lego.

В 2014 году выпустила песню «Ангел, севший мне на плечи», который был приурочен к Олимпиаде-2014 в Сочи, а также сингл «Cut Me Open» и клип на него. В этом же году стала ведущей «Big Love Show». Приняла участие в акции «Проводники добра» и фестивале «Безграничные возможности».

В 2015 году выпустила песню «В тишине громких слов» на фестивале «Рождество на Роза Хутор в Сочи», слова для которой на музыку песни It Must Have Been Love Roxette Паршута написала самостоятельно.

В 2016 году выпустила синглы «Невпопад», «Лабиринты», «Месяц май», «Асталависта». Завершила работу с лейблом Sony Music Entertainment Russia.

7 апреля 2017 года вышел дебютный альбом «Навсегда» и одноимённый клип. «Месяц май» — трек, автором которого стал отец Паршуты, Василий Константинович Паршута, — стал победителем конкурса «Бессмертный полк». Запустила проект «Месяц май». Выпустила клип и две песни в дуэте с Марком Тишманом — «Невыносимая» и «Больно, но красиво», а также сингл с Yan Space «Солдаты», сольные треки «Саундтрек этого лета», «Северное сияние» и клип на песню «Почему дождь». Запустила влог на YouTube.

23 апреля 2018 года запустила собственную линию модной одежды Parshootastore. Вышли клипы на трек «Всё в порядке» и на ремикс сингла «Северное сияние». В ноябре выпустила второй альбом — «Всё в порядке».

В марте 2019 года провела первый сольный концерт в Москве в клубе «16 тонн». Вышли сингл «Амели» и ремикс на него, а также клип на песню «Останешься».

21 июля 2019 года представила новый альбом [2:02] в стиле R&B и соул. 5 сентября того же года представила клип на сингл «Амели», режиссёром которого стал Валентин Гросу.

2 апреля 2020 года Юля Паршута выпустила песню «Лучше», которую написала сама, а следом, 9 апреля представила клип на новый сингл, снятый в Италии до того, как в стране разгорелась пандемия коронавируса и были закрыты границы. 4 июня этого же года Юля Паршута выпустила новый трек «Слушать».

22 октября Юля Паршута представила новый сингл «Поговорить». 17 ноября Юля выпустила официальное видео на эту композицию, главную роль в котором сыграл актер Гоголь-центра Артём Немов.

В январе 2023 года с Дарьей Чарушей записала сингл «Благовест», ставшим саундтреком к сериалу «Фандорин. Азазель».

Актёрская деятельность 
В 2013 году поступила в школу драмы Германа Сидакова. В 2013—2014 годах приняла участие в съёмках нескольких кинокартин: «Тайна четырёх принцесс», «Красотки», «Полцарства за любовь», «Взгляд из вечности».

В 2015 году снялась в комедии «Бармен», исполнив одну из главных ролей. К фильму была выпущена песня «Most Wanted» и снят клип. В это же время исполнила роль Ники во втором сезоне телесериала «Семейный бизнес» на канале СТС.

В 2016 году получила номинацию в премии «Актриса года» Unique Pleasure Awards 2016 за роль в фильме «Бармен».

В 2019 году исполнила роль в фильме «Текст».

В 2020 году исполнила роль телеведущей в фильме «Глубже!».

В 2021 году исполнила роль ведущей новостей Анны Теребкиной в фильме «Майор Гром: Чумной Доктор».

Благотворительность 

Паршута активно выступает в поддержку кампании «Free Russian Whales», которая борется за запрет отлова китообразных для развлечений.

В апреле 2020 года певица создала многоразовые маски вместе с центром помощи взрослым людям с аутизмом «Антон тут рядом» — все собранные средства были переданы данному благотворительному проекту.

В августе этого же года в коллаборации с мультибрендовым магазином Poison Drop запустила собственную коллекцию украшений. Часть средств, вырученных от продаж, была переведена в фонд «Эковахта Сахалина».

Является участницей программы «MediaDonors» фонда «Дети-бабочки», которая позволяет направлять средства от рекламных кампаний на нужды фонда.

Личная жизнь 
7 сентября 2018 года отпраздновала помолвку со своим избранником, бизнесменом по имени Александр, однако официально замуж за него так и не вышла. В конце 2019 года пара рассталась.

Концертный коллектив 
 Юлия — голос, вокализ, читка, идеи, тексты
 Сергей Полянский — Соло-гитара, акустическая гитара
 Никита Болдырев — Бас-гитара, Mini moog, компьютер
 Дмитрий Ерошин — Эл.перкуссия, ударные
 Анна Носачева — Клавишные инструменты  
 Андрей Демиденко — Флейта, бансури

 Стас Кремлев — Макияж
 Виола Пяк — Волосы
 Стиль — Тамара Рамазанова

Дискография

Альбомы 
В составе группы «Инь-Ян»
 «Дебютный альбом» (2011).

Сольная дискография
 «Навсегда» (2017, EP);
 «Всё в порядке» (9 ноября 2018, альбом);
 «[2:02]» (20 июня 2019, альбом).

Песни 
Позиции песен Юлии Паршуты в Tophit:

Видеоклипы

Телевизионные проекты 

 «Фабрика звёзд 7» (телевизионный проект, 2007) — участие;
 «Даёшь молодёжь!» (телевизионное скетч-шоу, 2009—2014) — роль Евы;
 «Big Love Show 2014» (телепрограмма, 2014) — соведущая;
 «Один в один!» (второй сезон, телепрограмма, 2014) — участница;
 «Империя иллюзий: Братья Сафроновы» (телевизионное шоу, 2015) — участие;
 «Один в один!» (четвёртый сезон, телепрограмма, 2016) — участница;
 «Русский Чарт» ТНТ Music (музыкальный чарт, 2018) — ведущая;
 «Маска» (второй сезон, телевизионное шоу, 2021) — финалистка (выступала в маске Змеи, заняла 3 место);
 «ШоуМаскГоОн» (телевизионное шоу, 2021) — участница.

Фильмография

Награды 
 2016 — премия «Unique Pleasure Awards 2016» в номинации «Актриса года» за роль в фильме «Бармен»;
 2017 — победа в Международном музыкальном песенном конкурсе «Бессмертный полк» за песню «Месяц май»;
 2017 — номинантка Премии RU.TV в номинации «Лучший клип, снятый за рубежом (Видео на выезде)» за клип «Асталависта»;
 2018 — премия «ЖАРА Music Awards» в номинации «Самая стильная».

Примечания 

Выпускники Российского университета дружбы народов
Фабрика звёзд (Россия)